Magic Time puede referirse a los siguientes álbumes musicales:

Magic Time, álbum de Opa,  publicado en U.S. en 1977.
Magic Time, álbum de Van Morrison, publicado en 2005.